Desser ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Desser (1962–2018), österreichischer Diplomat
 Paul Hayden Desser (* 1971), kanadischer Singer-Songwriter